Шатлю-Мальвале:

 Шатлю-Мальвале — коммуна во Франции, находится в регионе Лимузен.
 Шатлю-Мальвале — кантон во Франции, находится в регионе Лимузен.